Jeune République peut faire référence à :
 Ligue de la jeune République, créée 1912 par Marc Sangnier
 La Jeune République, quotidien fondé à Marseille en 1873